Vingt-Cinq-Avril ou XXV-Avril ou 25-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

25 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Édifice 

Pont du 25-Avril ou Ponte 25 Abril en portugais, pont suspendu qui relie la capitale du Portugal, Lisbonne, à la ville d’Almada, de l’autre côté du fleuve Tage (Tejo en portugais).

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France,

 Le  : Le sultan de l’île, cède Mayotte à la France.
 Le  : Deuxième bataille de Villers-Bretonneux dans la Somme.
 Le  : Tortures, assassinats et déportations de dix personnes par les nazis à Saint-Didier dans le Jura, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.
 Autre date à Saint-Caprais-de-Bordeaux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 25 de Abril » ou « Veinticinco de Abril » 
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 25 de Abril », à Aguascalientes, dans l'État d'Aguascalientes. 

En portugais, « 25 de Abril », en référence à la « Revolução de 25 de Abril de 1974 » dite « Revolução dos Cravos » (révolution des Œillets).

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
25